Пройда́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Михайло Пройдак (1919 — ?) — радянський діяч, 1-й секретар Коломийського міського комітету КПУ Івано-Франківської області.
 Юрій Пройдак (* 1952) — український учений у галузі металургії.

Українські прізвища
Прізвища на -ак